Ramsø, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Roskilde, il comune aveva una popolazione di 9.320 abitanti (2005) e una superficie di 76 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Gundsø e Roskilde per dare luogo al riformato comune di Roskilde compreso nella regione della Zelanda.

Comuni della Danimarca soppressi
Roskilde